Bál a Savoyban Ábrahám Pál operettje, 1932
 Bál a Savoyban Székely István filmje, 1934